Кубок Італії з футболу 2019–2020 — 73-й розіграш кубкового футбольного турніру в Італії. Трофей здобув «Наполі».

Календар

Перший раунд 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|3 серпня 2019

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|4 серпня 2019

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|6 серпня 2019

|}

Другий раунд 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|10 серпня 2019

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|11 серпня 2019

|}

Третій раунд 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|16 серпня 2019

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|17 серпня 2019

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|18 серпня 2019

|}

Четвертий раунд 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|3 грудня 2019

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|4 грудня 2019

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|5 грудня 2019

|}

1/8 фіналу 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|9 січня 2020

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|14 січня 2020

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|15 січня 2020

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|16 січня 2020

|}

1/4 фіналу 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|21 січня 2020

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|22 січня 2020

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|28 січня 2020

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|29 січня 2020

|}

1/2 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#D0D0D0;"|<center>12 лютого/14 червня 2020

|-
| colspan="5" style="background:#D0D0D0;"|<center>13 лютого/13 червня 2020

|}

Фінал

Посилання 
 Офіційний сайт  
 Кубок Італії на soccerway 

2019—2020
Італія
Італія
2019 в італійському спорті
2020 в італійському спорті